Der Name Egenhausen bezeichnet verschiedene Orte:

 Egenhausen, Gemeinde im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Egenhausen (Obernzenn), Ortsteil des Marktes Obernzenn im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Egenhausen (Werneck), Ortsteil des Marktes Werneck im Landkreis Schweinfurt, Bayern